Khelifi ist der Familienname folgender Personen:

 Medhi-Sélim Khelifi (* 1992), algerischer Skilangläufer
 Nour Khelifi (* 1993), österreichische Journalistin, Moderatorin, Autorin und Drehbuchautorin
 Salim Khelifi (* 1994), schweizerischer Fußballspieler tunesischer Herkunft